Smolno bezeichnet Ortschaften in Polen:

 Smolno (Małdyty) (dt. Schmolehnen), Weiler in der Gmina Małdyty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Smolno (Puck) (dt. Schmolln), Dorf der Gmina Puck in der Woiwodschaft Pommern
 Smolno (Śmigiel), Weiler in der Gmina Śmigiel in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolno (Zławieś Wielka), Dorf in der Gmina Zławieś Wielka in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern